«Мир драконов» () — фантастический кинофильм 1994 года. В 1995 году получил две премии «Молодой актёр» в категориях «Best Performance by a Youth Actor in a Film Made for Video» (Кортленд Мид) и «Best Family Film Made for Video».

Сюжет 
Молодой Джон Макгоуэн потерял родителей в дорожном происшествии и теперь едет в Великобританию, чтобы жить в дедушкином замке. Он умеет вызывать своего друга-дракона Йовлера. Они растут вместе. Однажды режиссёр-документалист Боб Армстронг и его дочь Бет натыкаются на Йовлера. Желая славы (и денег), Боб уговаривает Джона сдать Йовлера в аренду местному нечестному бизнесмену Лестеру Макинтайру. Джон согласился: частично из-за долгов по невыплаченным налогам, частично из-за растущего интереса к Бет. Йовлер несчастен в новом тематическом парке, построенном специально для него. И когда становится ясно, что Макинтайр обманул их с целью эксплуатировать дракона, Джон и его новые друзья принимают меры.

В ролях 
 Кортленд Мид — юный Джонни Макгоуэн
 Джанет Хэнфри — мисс Твиттингэм
 Стюарт Кэмпбелл — Портер
 Бриттни Пауэлл — Бетт Армстронг
 Эндрю Кейр — Ангус Макгоуэн

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рецензии критиков
 Detailed info on Dragonworld
 DRAGONWORLD Rating
 Drachenwelt (1994) Schröder Media

Фантастические фильмы 1994 года
Приключенческие фильмы США
Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Фильмы Румынии 1994 года
Фильмы о драконах
Приключенческие фильмы Великобритании
Семейные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях